Нокомис:

 Нокомис — статистически обособленная местность, расположенная в округе Сарасота (штат Флорида, США)
 Нокомис — озеро в южной части Миннеаполиса.